Matile ist der Famienname folgender Personen:

 Erica Matile (* 1957), Schweizer Modedesignerin, Stylistin und Buchautorin
 Philippe Matile (1932–2011), Schweizer Botaniker und Hochschullehrer